«Вой 2: Твоя сестра — оборотень» (другое название «Вой 2: Стирба — оборотень-сука») () — фильм режиссёра Филиппа Мора. Экранизация произведения, автор которого — Гэри Брэнднер.

Сюжет 

Главный герой Бен Уайт хоронит свою сестру Карэн. На похоронах Бен и его подруга Дженни знакомятся с неким Стефаном Кроско — сыщиком-оккультистом. Стефан утверждает, что Карэн при жизни была оборотнем и, чтобы её душа нашла упокоение, необходимо вогнать ей в сердце серебряный кол, а также рассказывает о Стирбе. Стирба — одна из самых старейших и могущественных оборотней. В следующее полнолуние ей должно исполниться 10 000 лет, и тогда проснутся все «скрытые» оборотни, а эволюция повернёт вспять. Молодые люди не верят Стефану, но очень скоро убеждаются, что всё сказанное им — правда. Естественно, трое храбрецов решают остановить силы тьмы и отправляются в Трансильванию, где должны находиться Стирба и одна из крупнейших общин оборотней.

В ролях 
 Кристофер Ли — Стивен Кросскоу
 Энни МакЭнро — Дженни Тэмплтон
 Рэб Браун — Бен Уайт
 Марша А. Хант — Мариана
 Сибил Дэннинг — Стирба
 Джудд Омен — Влад
 Ферди Мэйн — Эрл
 Патрик Филд — Дикон
 Джимми Наил — Дом
 Стивен Боновски — Лунный Дьявол
 Джеймс Кроуфорд — Американский священник
 Жири Критинар — Вазил
 Ладислав Кречмер — Отец Флорин
 Ян Краус — Тондо
 Пётр Шарке — Константин

Ссылки 
 Обзоры фильма: #1, #2 и #3

The Howling
Молодёжные фильмы
Фильмы ужасов 1984 года
Фильмы ужасов США
Фильмы-сиквелы
Фильмы Филиппа Мора
Фильмы США 1984 года
Фильмы об оборотнях
Фильмы о монстрах
Фильмы о похоронах